Les Zentradi sont un peuple extraterrestre apparaissant dans la série d'animation japonaise The Super Dimension Fortress Macross.

Les déclinaisons du nom

Il existe plusieurs versions pour retranscrire ce nom. Le mot « Zentradi » est le plus courant et c'est celui-ci qui se rencontre dans la série TV de 1982. C'est le nom adopté aujourd'hui officiellement. Le matériel officiel d'époque utilisait parfois le mot anglais "Zentradian", transcrit littéralement "Zentradien" en français. Avec le film The Super Dimension Fortress Macross: Do you remember love? , les Zentradi sont appelés Zentran, ce qui veut dire "homme" en langue Protoculture.

Caractéristiques des Zentradi

Les Zentradi sont une race de géants fabriqués artificiellement par les Protocultures dans des cuves de synthèse. Génétiquement, ils sont semblables à leurs créateurs à cette différence qu'ils mesurent entre 9 et 15 mètres de haut (soit en général 5 fois la taille d'un humain). Les Zentradi sont élevés loin de toute forme de culture pouvant les perturber car ils ont été conçus dans le seul but de se battre. Ils sont des armes biologiques pour le combat par procuration et il faut les maintenir dans un état belliqueux constant. À cet effet, hommes et femmes sont séparés et le peu de contacts entre les sexes créent des tensions et des rivalités. Les Zentradi ont été utilisés pour la conquête de nouvelles planètes par la Protoculture dans le cadre de l'expansion de la République Stellaire. Afin qu'ils ne se retournent pas contre leurs maîtres, une directive leur a été implanté : « ne pas interférer avec la Protoculture ». Cette directive n'a pourtant pas empêché la révolte des géants. 
L'intelligence des Zentradi est faible, environ celle d'un jeune humain adolescent. L'armement dont ils disposent est un legs de la Protoculture. Ils ne sont pas capables de réparer leur armement par exemple. Au contact avec les Terriens, qu'ils appellent "Microniens", ils découvrent la culture et s'épanouissent intellectuellement, au point de pouvoir être intégrés aux Humains.

Histoire des Zentradi

v.PC 2500 
Début de la production en masse par la Protoculture d’armes géantes biologiques pour le combat par procuration, les “Zentradi”. Les « Zentradi » contribuent grandement à l’expansion de la sphère d’influence de la Protoculture.
v.PC 2800 
Unification de la République Stellaire par la Protoculture. 
PC 2860 
À travers la trop surétendue République Stellaire, des tensions internes commencent à se former. Les tensions internes finissent par déboucher en conflits à vaste échelle qui scindent la République Stellaire en deux. 
PC 2865 
Début du développement d’armes biologiques puissantes basées sur les Zentradi, les “séries Evil”. Evil est l’abréviation du terme Protoculture pour « arme biologique multi-environnements avancée (Zentradi) ». 
PC 2871 
Les Evil deviennent les Protodeviln et prennent leur indépendance. Ils mettent à feu et à sang la République Stellaire. Malgré tout, plus de 30 % de la République Stellaire et plusieurs centaines de systèmes sont sous contrôle Protodeviln et le nombre de gens privés de spiritia s’élève à plusieurs centaines de milliards. La faction Zentradi combat mais, à cause de la première directive « ne pas interférer avec la Protoculture », est incapable de combattre efficacement contre les gens de la Protoculture au cerveau lavé sous contrôle des Protodeviln (la future Armée de Supervision).
PC 2872 
Neuf mois après l’émergence des Protodeviln, plus de 85 % de la vie Protoculture est perdue.
Combat direct entre les Protodeviln avec leur armée de gens de la Protoculture manipulés (Armée de Supervision) et les Zentradi. Défaite des Protodeviln par les Anima Spiritia.
PC 2875 
Le réseau reliant chaque planète colonisée est désintégré. Le contrôle sur la faction Zentradi est perdu et la réitération de la première directive « ne pas interférer avec la Protoculture » devient inopérante. 
PC 3000 
Dissolution de la République Stellaire.
Début de l’opposition entre les factions Supervision et Zentradi.
PC 25 000 
Quasi-extinction de la Protoculture. 
2009-2010
 guerre spatiale entre les Zentradi et les humains pour la possession d'un vaisseau de l'Armée de Supervision échoué sur Terre, le SDF-1 Macross. Début de l'intégration des Zentradi à la société humaine.
à partir de 2011
Début de révoltes et de guerres civiles à travers tout l'espace colonisé par les humains. 

 Quelques Zentradi
Vrlitwhai Kridanik
Exsedol Folmo
Moruk Lap Lamiz
Quamzin Kravshera
Golg Boddole Zer
Milia Fallyna
Konda Bromco
Warera Nantes
Loli Dosel
Mariafokina Barnrose
Oigul
Veffidas Feaze
Chlore
Pasha
Marvin
Timoshie Daldanton
Klan Klan

 Les Zentradi dans Robotech

Voir aussi 
 Macross, monde imaginaire.
 Robotech, monde imaginaire.

Macross